Stuart Beavon ist der Name folgender Personen:

* Stuart Beavon (Fußballspieler, 1958) (Michael Stuart Beavon; * 1958), englischer Fußballspieler 
 Stuart Beavon (Fußballspieler, 1984) (Stuart Leigh Beavon; * 1984), englischer Fußballspieler